Hamacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hamacher (1862–1935), deutscher Porträtmaler
 Anno Hamacher (* 1967), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Cordula Hamacher, deutsche Musikerin
 Franz-Josef Hamacher (1935–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Gottfried Hamacher (1916–2006), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans W. Hamacher (1920–2000), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans Werner Hamacher (1924–2011), deutscher Kriminalbeamter und Schriftsteller
 Heinrich Hamacher (1899–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Horst W. Hamacher (* 1951), deutscher Mathematiker
 Ingo Hamacher Bellacoola (* 1957), deutscher Fotograf, Filmregisseur und -produzent
 Karl Anton Hamacher (1771–1810), deutscher Jurist, Rechtswissenschaftler und Privatdozent
 Sieglinde Hamacher (1936–2002), deutsche Filmregisseurin und Animatorin
 Silke Hamacher (* 1968), deutsche Triathletin
 Theodor Hamacher (1825–1865), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Thomas Hamacher (* 1964), deutscher Physiker
 Werner Hamacher (1948–2017), deutscher Komparatist und Literaturtheoretiker
 Wilhelm Hamacher (1883–1951), deutscher Politiker (Zentrum)
 Wilhelm W. Hamacher (1930–2004), deutscher Kommunalbeamter und Heimatforscher
 Willy Hamacher (1865–1909), deutscher Landschafts- und Marinemaler

Siehe auch:
 Hammacher